Graciano hace referencia a varios artículos:

Personas
 Graciano el Viejo, centurión romano del .
 Graciano el Joven, emperador de Occidente.
 Graciano (usurpador), usurpador britanorromano del trono imperial en el .
 Papa Gregorio VI, llamado "Juan Graciano" antes de su elección como Pontífice.
 Graciano (jurista), monje jurista del  nacido en Bolonia, autor del Concordia discordantium canonum.
 Graciano López Jaena, periodista y héroe nacional filipino.

Además
Graciano (uva), variedad autóctona de La Rioja.

Graciana
Graciana Silva, "la Negra Graciana", cantante y arpista mexicana intérprete de sones jarochos.
Graciana del Castillo, economista, profesora, escritora, empresaria y estratega internacional uruguaya.